Salerne peut faire référence à :

 La ville italienne de Salerne (Salerno) ;
 La Cathédrale de Salerne ;
 Le golfe de Salerne ;
 L'École de Salerne, école de médecine médiévale ;
 Les Femmes de Salerne, médecins issues de cette école ;
 Plusieurs personnalités :
[...]

Voir aussi  
 Salerno (homonymie)